Ири́на Ю́рьевна Близно́ва (род. 6 октября 1986, Краснодар, СССР) — российская гандболистка, игрок и экс капитан национальной сборной России, заслуженный мастер спорта России. Чемпионка Олимпийских игр 2016 года, серебряный призёр летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине.

Биография 
Родилась в Краснодаре. Гандболом занималась с 8 лет в местной СДЮШОР. Первыми тренерами Ирины являлись Сергей Николаевич и Ирина Васильевна Кос. Провела большую часть карьеры в  клубе «Лада», в составе команды выиграла ряд трофеев. В составе сборной России выиграла дважды чемпионат мира в 2005 и 2007 годах, в 2016 году стала чемпионкой Олимпийских игр. После победы в Рио-де-Жанейро объявила о завершении карьеры. В мае 2019 года объявила о продолжении спортивной карьеры и подписала новый контракт с гандбольным клубом «Лада». Вновь приняла решение завершить карьеру в августе 2020 года. Свое решение гандболистка объяснила тем, что не смогла договориться с тольяттинской «Ладой» о новом контракте.

После завершения спортивной карьеры 
Работала в Тольяттинском экономико-технологическом колледже ( ТЭТК ) ведущим преподавателем по специальности «Физическая культура». 

28 августа 2017 назначена на общественных началах советником главы города Тольятти по спорту.

В 2018 году баллотировалась по партийному списку Единой России кандидатом в депутаты Думы Тольятти.

В 2020 году при поддержке Тольяттикаучук организовала гандбольную школу имени Ирины Близновой.

25 апреля 2021 назначена директором гандбольного клуба Лада, а в июле 2021 года стала президентом клуба.

Личная жизнь 
В 2009 окончила Международный институт рынка. Прошла профессиональную переподготовку в Тольяттинском государственном университете в сфере физической культуры и спорта. Муж: Александр Смирнов. Двое детей.

Достижения 
2001:
 Чемпион России среди девушек

2003:
 Чемпион Европы среди юниорок

2004:
 Чемпион Европы среди юниорок

2005:
 Чемпион мира среди молодёжи;
 Чемпион мира
 Чемпион России

2006:
 Серебряный призёр чемпионата Европы;
 Чемпион России
 Обладательница Кубка России

2007:
 Чемпион мира
 Обладательница Кубка мира
 Серебряный призёр Лиги Чемпионов
 Серебряный призёр чемпионата России;

2008:
 Чемпион России

2008:
 Серебряный призёр на Олимпийских Играх в Пекине

2012:
 Обладатель Кубка Европейской гандбольной федерации

2016:
 Олимпийская чемпионка игр 2016 года в Рио-де-Жанейро

Награды и звания 
 Заслуженный мастер спорта России
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2 августа 2009) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх XXIX Олимпиады 2008 года в Пекине
 Орден Дружбы (25 августа 2016 года) — за высокие спортивные достижения на Играх XXXI Олимпиады 2016 года в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия), проявленные волю к победе и целеустремленность.

См. также 
 Женская сборная России по гандболу

Примечания

Ссылки 
 Анкета игрока на сайте ГК «Лада»
 

Родившиеся в Краснодаре
Выпускники Тольяттинского государственного университета
Гандболистки России
Чемпионы мира по гандболу
Заслуженные мастера спорта России
Олимпийские чемпионы от России
Олимпийские чемпионы по гандболу
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Игроки ГК «Кубань»
Игроки ГК «Лада»
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки женской сборной России по гандболу